Проти течії — частина фразеологізму та власна назва

 Плисти проти течії — фразеологізм, що означає «діяти проти когось або всупереч усталеним поглядам, зразкам і традиціям».

Музика 
 Проти Течії — український музичний рок-гурт, створений 2011 року у м. Знам'янка Кіровоградської обл. Теперішнє місце дислокації: м. Кропивницький.

Фільми 
 Проти течії — радянський художній фільм 1981 року, знятий на Свердловській кіностудії.
 Проти течії — український телесеріал 2020 року, знятий для телеканалу СТБ.
 Проти течії — телепередача студентів кафедри журналістики СумДУ про уродженця Сумщини, дворазового Олімпійського чемпіона 1968 та 1972 років з веслування на байдарках і каное Олександра Шапаренка.

Примітки